Blue Note – polski zespół jazzowy
 Blue Note Records
Zobacz też
 blue notes
 Błękitna nuta